Le Saint é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento de Morbihan. Estende-se por uma área de 31,03 km².

Demografia 

Saint